Familie
 Buysse, Belgisch adellijk geslacht

Personen met de achternaam Buysse
 Achiel Buysse, Belgisch wielrenner
 Albert Buysse, Belgisch wielrenner
 Alice Buysse, Belgisch politica en dierenrechtenactiviste
 Anja Buysse, Belgisch atlete, duatlete en wielrenster
 Arthur Buysse, Belgisch advocaat en politicus
 Bart Buysse, Belgisch voetballer
 Bernadette Buysse, Belgisch atlete
 Cyriel Buysse, Vlaams schrijver
 Emile Buysse, Nederlands-Vlaams auteur
 Etienne Buysse, Belgisch wielrenner
 Georges Buysse, Belgisch kunstschilder
 Jules Buysse, Belgisch wielrenner
 Lucien Buysse, Belgisch wielrenner
 Marcel Buysse, Belgisch wielrenner
 Paul Buysse, Belgisch zakenman
 Valère Edmond Buysse, Belgisch politicus
 Yves Buysse, Belgisch politicus

Enkele takken van Buysse, met name uit Assenede en Boekhoute, zijn na 1800 naar Nederland gekomen (met name Zeeuws-Vlaanderen). Hierbij is voor de meeste van deze takken de schrijfstijl van de naam veranderd van Buysse naar Buijsse